Hof steht für:
 Hof (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hof (Architektur), ein Platz, der zu einem Gebäudekomplex gehört
 Bauernhof, ein bäuerlicher Kleinbetrieb und dessen Architekturtypen
 Gehöft, eine Kleinsiedlung oder ein bäuerliches Anwesen
 Hofstelle, ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Wohnteil
 Hof (Höfeordnung), ein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne der Höfeordnung einiger deutscher Länder

 Hofstaat, der Sitz einer Adelsfamilie, meist eines regierenden Fürsten oder Herrschers, bzw. die Gesamtheit des höfischen Gefolges

sowie:

 in der Medizin einen verändert anmutenden Bereich im Umfeld entzündeten Gewebes, siehe Entzündung
 in der Anatomie den Warzenhof (areola) der Brustwarze
 in der Mikrobiologie einen hämolytisch geklärten Bereich um eine Gruppe von Bakterien auf Blutagar
 in der Ophthalmologie die bei einem Glaukom um Lichtquellen herum wahrgenommenen regenbogenfarbenen Ringe, siehe Donders-Ring
 in der Astronomie ein Lichtkranz um Sonne oder Mond, siehe Korona (Atmosphärische Optik)

Hof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 ein häufiger Namensbestandteil mittelalterlicher Namen, siehe Hof (Ortsname)
 die kreisfreie Stadt Hof (Saale) in Bayern 
 zahlreiche weitere Gemeinden und Orte, siehe Liste der Orte namens Hof

HOF ist die Abkürzung für:
 Flughafen al-Ahsa in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 chemische Formel für Hypofluorige Säure
 Histograms of the oriented of optical flow, ein Verfahren zur Mustererkennung #Merkmalsgewinnung in der Bildverarbeitung

HoF steht für:
 Hall of Fame, Ruhmeshalle
 House of Finance, Einrichtung an der Goethe-Universität Frankfurt
 Institut für Hochschulforschung Wittenberg, eine der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg angeschlossene Einrichtung

Siehe auch:
 Höfe
 Hoof
 Hooff
 Hoff
 Am Hof, Im Hof

HOF